

Pessoas 
 Miku (みく), vocalista da banda de rock japonesa An Cafe
 Miku (futebolista), futebolista venezuelano

Personagens fictícios 
 Hatsune Miku (ミク), um sintetizador de voz de Vocaloid 
 Miku Hinasaki (深紅), um personagem da série de video games Fatal Frame
 Miku Nekobe (美紅), um personagem do mangá Midori Days
 Miku Izayoi (誘宵 美九), um personagem da série Date A Live
 Miku Imamura (今村 みく), um personagem do show Denji Sentai Megaranger
 Miku (390), um personagem do anime Darling in the Franxx

Música 
 Miku, uma música da banda estadounidense de pop e rock baseado em chiptune Anamanaguchi